André-Jacques de Cugnières (), peintre français ;
 Pierre de Cugnières (v. 1297-1345), légiste français.